Семейство шрифтов DejaVu — модификация шрифтов Bitstream Vera, разработанная с целью охвата большого количества символов. Семейство Bitstream Vera изначально содержало в основном латинские буквы, однако было выпущено по лицензии, допускающей изменения.

Проект был начат Штепаном Рогом (Štěpán Roh). Через некоторое время в проект влились другие проекты, также нацеленные на расширение семейства Bitstream Vera. Шрифты семейства DejaVu являются свободным программным обеспечением и, таким образом, могут использоваться во множестве разных документов и программ, в том числе и быть в них внедрёнными. Некоторые дистрибутивы GNU/Linux (Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva Linux) поставляются по умолчанию со шрифтами DejaVu. Также эти шрифты включаются в установочные пакеты OpenOffice.org.

Охват 
DejaVu — это развивающийся проект, участники которого надеются полностью охватить подмножества Юникода MES-1, MES-2 и, возможно, MES-3 (?).

В версии 2.28 шрифт DejaVu Sans содержит 3611 глифов, 3525 символов и 2558 кернинговых пар. Он включает в себя символы из блоков:
 Латиница (96)
 Latin-1 Supplement (96)
 Latin Extended-A (128), Latin Extended-B (194)
 IPA Extensions (96)
 Spacing Modifier Letters (63)
 Combining Diacritical Marks (89)
 Греческий (и коптский) (124)
 Кириллица (248)
 Cyrillic Supplement (16)
 Армянский (86)
 Арабский (110)
 Фонетические дополнения (68)
 Phonetic Extensions Supplement (37)
 Latin Extended Additional (246)
 Greek Extended (233)
 Обычная пунктуация (87)
 Надстрочные и подстрочные (29)
 Денежные символы (19)
 Combining Diacritical Marks for Symbols (2)
 Буквообразные символы (29)
 Числовые символы (49)
 Стрелки (112)
 Математические операторы (216)
 Технические символы (19)
 Control Pictures (2)
 Enclosed Alphanumerics (10)
 Блочные элементы (32)
 Геометрические фигуры (96)
 Дополнительные символы (161)
 Символы и значки (174)
 Математические знаки-A (5)
 Braille Patterns (256)
 Математические знаки-B (9)
 Supplemental Mathematical Operators (54)
 Miscellaneous Symbols and Arrows (2)
 Внутренние символы (8)
 Alphabetic Presentation Forms (12)
 Arabic Presentation Forms-A (70)
 Arabic Presentation Forms-B (141)
 Specials (1)

DejaVu Serif содержит 1820 глифов, 1806 символов и 1300 кернинговых пар в версии 2.8.

Ссылки 
 

Свободные шрифты
Шрифтовые гарнитуры